Лотарь II (нем. Lothar, фр. Lothaire, лат. Lotharius) — имя ряда европейских правителей:
 Лотарь II (1075—1137) — король Германии с 1125 года, император Священной Римской империи с 1133 года, герцог Саксонии с 1106 года, граф Суплинбурга.
 Лотарь II (ок. 926—950) — король Италии в 945 — 950.
 Лотарь II (ок. 835—869) — король Лотарингии с 855.
 Лотарь II фон Вальбек (ум. 964) — граф фон Вальбек.
 Лотарь II фон Штаде (ум. 929) — граф в Саксонии.
 См. также 
 Лотарь
 Хлотарь II